Osteocephalus — рід жаб родини райкових (Hylidae). Включає 26 видів. Поширені у тропічних лісах Південної Америки. Самці бородавчасті, а самиці мають гладку шкіру.

Види 
 O. alboguttatus 
 O. buckleyi 
 O. cabrerai 
 O. camufatus 
 O. cannatellai 
 O. carri 
 O. castaneicola 
 O. deridens 
 O. duellmani 
 O. festae 
 O. fuscifacies 
 O. helenae 
 O. heyeri 
 O. leoniae 
 O. leprieurii 
 O. melanops 
 O. mimeticus 
 O. mutabor 
 O. oophagus 
 O. omega 
 O. planiceps 
 O. sangay 
 O. subtilis 
 O. taurinus 
 O. verruciger 
 O. vilarsi 
 O. yasuni

Примітки

Посилання 
 . 2007. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 5.1 (10 October 2007). Osteocephalus . Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.php . American Museum of Natural History, New York, USA. (Accessed: Apr 24, 2008).
  [web application]. 2008. Berkeley, California: Osteocephalus . AmphibiaWeb, available at http://amphibiaweb.org/ . (Accessed: Apr 24, 2008).
  taxon Osteocephalus at http://www.eol.org.
  Taxon Osteocephalus  at https://www.itis.gov/index.html . (Accessed: Apr 24, 2008).
  Taxon Osteocephalus  at http://data.gbif.org/welcome.htm 

Райкові
Роди земноводних